Axixaense – abitanti di Axixá do Tocantins
Axixaense – abitanti di Axixá